Brian Lynch est le nom porté par:

 Brian Lynch (né en 1978), ancien joueur de basket-ball et époux de l'ancienne championne de tennis Kim Clijsters ;
  (né en 1956), trompettiste de jazz américain ;
 Brian Lynch (né en 1973), scénariste de films et de comic books américain.